Гадяч — місто, центр Гадяцького району Полтавської області
 Гадяч — село, Харківська область, Красноградський район
 Гадяч — пасажирська та вантажна залізнична станція Полтавській дирекції Південної залізниці